De Gazet van Brussel (1903-1912), een Belgisch socialistisch tijdschrift
Gazet van Brussel (1914-1918), een Belgisch Nederlandstalig dagblad